Petar Bojović (vojvode), een Servische Vojvode en legerleider tijdens de Eerste Wereldoorlog
Petar Bojović (voetballer), een Montenegrijns, Belgisch voetballer